Лига Ирландии 1947/1948 () — 27-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1947/1948
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1947 году
Спорт в Ирландии в 1948 году